Bill Mitchell – attore canadese
 Bill Mitchell – designer statunitense
 Bill Mitchell – economista australiano

Pagine correlate 
 William Mitchell